Der Skisprung-Continental-Cup 2007/08 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus 46 Wettbewerben für Herren und 26 Wettbewerben für Damen, die zwischen dem 6. Juli 2007 und dem 12. März 2008 bei den Herren, bzw. zwischen dem 12. August 2007 und dem 9. März 2008 bei den Damen veranstaltet wurden.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht 

* Ersatz für eines der beiden abgesagten Springen in Lahti.** Ersatz für eines der beiden abgesagten Springen in Bischofshofen.

Wertung

Damen

Continental-Cup-Übersicht 

*Ersatz für das abgesagte Springen vom 19. Januar.**Ersatz für das abgesagte Springen vom 20. Januar.

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2007/08
 Skisprung-Grand-Prix 2007

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

2007/08
Wintersport-Continental-Cup 2007/08